

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 40, w tym 30 podstawowych
 Bielawy – część miasta Bydgoszcz
 Bielawy – część miasta Rypin
 Bielawy – część miasta Toruń
 Bielawy – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Nakło nad Notecią
 Bielawy – przysiółek wsi Zamość w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Szubin
 Bielawy – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. wąbrzeskim, w gminie Płużnica
 Bielawy – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubraniec
 Bielawy – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Barcin
 Bielawy – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Janowiec Wielkopolski
 Bielawy – wieś w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Siedlisko
 Bielawy – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Strzelce
 Bielawy – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Świnice Warckie
 Bielawy – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Bielawy
 Bielawy – część wsi Strugienice w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Zduny
 Bielawy – osada leśna w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Poświętne.
 Bielawy – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Lututów
 Bielawy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Glinojeck
 Bielawy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin
 Bielawy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Szreńsk
 Bielawy – część wsi Glina w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Małkinia Górna
 Bielawy – część wsi Skwierawy w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Studzienice
 Bielawy – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Czersk
 Bielawy – część wsi Szarłata w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Przodkowo
 Bielawy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Janowiec Kościelny
 Bielawy – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Kłecko
 Bielawy – osada w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Pępowo
 Bielawy – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Granowo
 Bielawy – część wsi Nowe Prażuchy w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Ceków-Kolonia
 Bielawy – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kazimierz Biskupi
 Bielawy – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Śmigiel
 Bielawy – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Krzemieniewo
 Bielawy – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Gołuchów
 Bielawy – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Kórnik
 Bielawy – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Jutrosin
 Bielawy – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Słupca
 Bielawy – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Strzałkowo
 Bielawy – osada w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Pniewy
 Bielawy – osada w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Wronki
 Bielawy – kolonia w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Malanów
 Bielawy – część wsi Wszembórz w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Kołaczkowo

Inne 
 Bielawy – przystanek kolejowy w Bielawach w województwie kujawsko-pomorskim
 Bielawy – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie łowickim
 Bielawy – jezioro przepływowe w gminie Dziemiany, powiecie kościerskim, województwie pomorskim

Zobacz też 
 Bielawy Gołuskie, Bielawy Pogorzelskie, Nowe Bielawy, Bielawy